Украинский геометрический сборник —  ежегодный математический журнал выходящий с 1965 по 1992.
Печатался издательством Харьковского государственного университета.

Ответственным редактором всех выпусков был Алексей Васильевич Погорелов.
Среди известных математиков, в журнале печатались Ю. Д. Бураго, В. А. Залгаллер, А. Д. Милка, И. Х. Сабитов, Г. Я. Перельман, В. П. Солтан.

История
Начиная с 1985 года (выпуск 28), с отставанием в несколько лет, статьи переводились в «Journal of Soviet Mathematics», а с 1991 года в «Journal of Mathematical Sciences».

В 1994 году на базе двух журналов «Украинский геометрический сборник» и «Теория функций, функциональный анализ и их приложения» был организован ежеквартальный математический журнал «Журнал математической физики, анализа, геометрии»

Примечания

Ссылки
Все выпуски

Научные журналы
Математические журналы